

Тастинський сільський округ — адміністративна одиниця, Амангельдинський район, Костанайська область
 Тастинський сільський округ — адміністративна одиниця, Сузацький район, Туркестанська область
 Тастинський сільський округ — адміністративна одиниця, Цілиноградський район, Акмолинська область